Okręty US Navy o nazwie USS "Mervine":

Pierwszy "Mervine" (DD-322) był niszczycielem typu Clemson. Był w służbie w latach 1921-1930.
Drugi "Mervine" (DD-489) był niszczycielem typu Gleaves. Był w służbie w latach 1942-1949.

Mervine